Il gruppo della smectite è un gruppo di minerali.

Minerali del gruppo della smectite 
 Aliettite
 Bannisterite
 Beidellite
 Brinrobertsite
 Corrensite
 Dozyite
 Ferrisurite
 Ferrosaponite
 Idrobiotite
 Kulkeite
 Lunijianlaite
 Montmorillonite
 Nontronite
 Rectorite
 Saliotite
 Saponite
 Sauconite
 Stilpnomelano
 Surite
 Swinefordite
 Tosudite
 Vermiculite
 Volkonskoite
 Yakhontovite
 Zincsilite

Note

Collegamenti esterni 
 

Smectite